30-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой Печенгский Краснознамённый батальон — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны. Во время войны существовало три формирования батальона под одним и тем же номером.

30-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон Юго-Западного фронта 

Создан на базе 17-го понтонно-мостового полка 26-й армии Юго-Западного фронта. В составе действующей армии с 15.07.1941 по 07.11.1941 года.

Находился во фронтовом подчинении Юго-Западного фронта

Уничтожен под Киевом в окружении в сентябре 1941 года, официально расформирован 07.11.1941.

Подчинение

30-й отдельный понтонно-мостовой батальон 30-й танковой дивизии 

В составе действующей армии с 22.06.1941 по 30.06.1941 года.

Входил в состав 30-й танковой дивизии. На 22.06.1941 дислоцировался в г.дв.Линево.

Уничтожен в Западной Белоруссии в первые дни войны, вполне вероятно что 22.06.1941 года при артиллерийской подготовке.

30.06.1941 года официально расформирован.

Подчинение

30-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой Печенгский батальон 

Сформирован путём переименования 54-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона 7-й армии 25.08.1944.

В составе действующей армии с 25.08.1944 по 15.11.1944 и с 09.08.1945 по 03.09.1945 года.

Формирование произошло после Свирско-Петрозаводской операции. Вскоре батальон был переброшен в Заполярье, где принял участие в Петсамо-Киркенесской операции, будучи приданным частям 131-го стрелкового корпуса. Отличился при взятии Петсамо за что 31.10.1944 года получил почётное наименование Печенгский. Был отведён в резерв, в июле 1945 года переброшен на Дальний Восток, где принял участие в Маньчжурской наступательной операции.

Подчинение

Награды

См.также 
 Юго-Западный фронт
 30-я танковая дивизия

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

Понтонно-мостовые батальоны СССР во время Великой Отечественной войны